Меда () — город в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 22 005 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 2618 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 20036. Телефонный код — 0362.

Покровителями коммуны почитаются святые  (Aimo e Vermondo Corio), празднование 8 сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Италии